Salomonia kan syfta på:

 Salomonia (djur) – ett släkte insekter
 Salomonia (växter) – ett släkte av växter